Freaky Records, 
 Freaky (bier), Belgische bier
 Freaky (film), film van Christopher Landon uit 2020 met Vince Vaughn en Kathryn Newton